Charles de Beaumont peut faire référence à :
 Charles de Beaumont (1361-1432), un noble du royaume de Navarre ;
 Charles de Beaumont, un évêque d'Agde de 1462 à 1476 ;
 Charles de Beaumont, chevalier d'Éon (1728-1810), un diplomate, espion et homme de lettres français ;
 Charles Marie de Beaumont d'Autichamp (1770-1859), un lieutenant-général des armées du roi ;
 Charles-Édouard de Beaumont (1821-1888), un peintre et lithographe français.

Voir aussi 
 Charles Beaumont (1929-1967), un auteur et scénariste américain